Мекоста има више значења:
 Округ Мекоста (Мичиген)
 Мекоста (Мичиген)